Podlasko vojvodstvo (poljski: województwo podlaskie) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Zauzima površinu od 20.180 km² s 1,2 mil. stanovnika. Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Białystok.

Gradovi i mjesta 

1. Białystok (295.210)
2. Suwałki (69.234)
3. Łomża (63.572)
4. Augustów (30.054)
5. Bielsk Podlaski (26.876)
6. Zambrów (22.700)
7. Grajewo (22.651)
8. Hajnówka (22.072)
9. Sokółka (18.888)
10. Łapy (16.583)
11. Siemiatycze (15.169)
12. Kolno (10.751)

13. Mońki (10.455)
14. Czarna Białostocka (9.596)
15. Wysokie Mazowieckie (9.257)
16. Wasilków (8.967)
17. Dąbrowa Białostocka (6.147)
18. Sejny (5.934)
19. Choroszcz (5.416)
20. Ciechanowiec (4.898)
21. Supraśl (4.578)
22. Brańsk (3.794)
23. Szczuczyn (3.564)
24. Knyszyn (2.835)

25. Lipsk (2.498)
26. Stawiski (2.442)
27. Zabłudów (2.400)
28. Suchowola (2.243)
29. Drohiczyn (2.086)
30. Nowogród (2.014)
31. Goniądz (1.910)
32. Jedwabne (1.901)
33. Tykocin (1.893)
34. Rajgród (1.673)
35. Kleszczele (1.432)
36. Suraż (982)

Ostala naselja: Borkowo (715), Tyszki-Łabno (86), Tyszki-Wądołowo (84)

Administrativna podjela 
Podlasko vojvodstvo čini 17 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 3 gradska i 14 zemljišnih, koji su potom podijeljeni na 118 općine (poljski gmina).

Izvori 
 Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva